

Geografia 
 Berrio Blanc – vetta delle Alpi della Grande Sassière e del Rutor nelle Alpi Graie
 Puerto Berrío – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia

Persone 
 Orlando Berrío – calciatore colombiano
 Valentín Berrio Ochoa – vescovo cattolico spagnolo venerato come santo